Helton steht für:

 Helton (Helton da Silva Arruda, genannt Helton; * 1978), brasilianischer Fußballspieler

Helton ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Helton, US-amerikanischer Saxophonist und Musikpädagoge
 Mike Helton, US-amerikanischer Manager, Präsident der NASCAR